Hagemann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Hagemann ist ein Wohnstättenname.

Namensträger 
 Achim Hagemann (* 1965), deutscher Pianist und Komponist
 Adolf Hagemann (1855–1908), deutscher Stadtdirektor
 Alfred Hagemann (* 1975), deutscher Kunsthistoriker und Philosoph

 Anna Hagemann (1919–2008), deutsche Diskuswerferin
 August Josef Hagemann (1875–1950), deutscher Politiker (Zentrum)
 Bernhard Hagemann (* 1956), deutscher Fotograf und Schriftsteller

 Carol Hagemann-White (* 1942), US-amerikanische Soziologin
 Christian Hagemann (* 1974), belgischer Handballspieler
 Christiane Hagemann (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Conrad Julius Hagemann (1637–1684), deutscher Jurist und Bürgermeister von Hannover
 Eberhard Hagemann (1880–1958), deutscher Jurist, Verwaltungsjurist und Richter
 Frank Hagemann (* 1968), deutscher Offizier und Historiker
 Franz Hagemann (1798–1858), Justizrat in und Ehrenbürger von Hildesheim
 Franziska Hagemann (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Friedrich Hagemann († 1894), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Gustav Hagemann (1760–um 1830), deutscher Schauspieler und Dramaturg
 Fritz Hagemann (1890–1979), Schweizer Anwalt und Zeitungsunternehmer
 Georg Hagemann (1832–1903), deutscher Philosoph
 Georg August Hagemann (1728–1793), deutscher Jurist, Amtschreiber und Amtmann
 Gerald Hagemann (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Gert-Johannes Hagemann (* 1958), deutscher Brigadegeneral
 Gottfried Hagemann (1864–1918), deutscher Verwaltungsbeamter
 Gustav Hagemann (1891–1982), deutscher Maler
 Harald Hagemann (* 1947), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Hans Hagemann (1901–1948), deutscher Politiker, Bürgermeister von Neustadt Hildesheim
 Hans-Rudolf Hagemann (1927–2018), Schweizer Rechtshistoriker und Verleger
 Heinrich Hagemann (1921–2006), deutscher Politiker (CDU)
 Henry Hagemann (1910–1964), dänischer Jazzmusiker
 Horst Hagemann (* 1924), deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Greifswald
 Johann Thomas Hagemann (1771–1853), deutscher Kupferstecher
 Karen Hagemann (* 1955), deutsche Historikerin
 Karin Hagemann (* 1949), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

 Karl-Heinrich Hagemann (1908–1998), deutscher Jurist
 Karola Hagemann (* 1961), deutsche Diplom-Pädagogin und Autorin
 Klaus Hagemann (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Hagemann, deutscher Fußballspieler der 1900er Jahre
 Laurentius Hagemann (1692–1762), deutscher lutherischer Theologe

 Marco Hagemann (* 1976), deutscher Fußballkommentator
 Marianne Hagemann (* 1942), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Max Hagemann (1883–1968), deutscher Kriminalpolisist und Verwaltungsbeamter
 Max Hagemann (Jurist) (1918–1964) Schweizer Jurist, Verlagsleiter
 Mechtild Hagemann (* 1961), deutsche Badmintonspielerin
 Oskar Hagemann (1888–1984), deutscher Maler
 Oskar Hagemann (Tiermediziner) (1862–1926), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer

 Paul Hagemann (1852–1912), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Richard Hagemann (1882–1966), niederländisch-US-amerikanischer Pianist und Komponist

 Steffen Hagemann (* 1978), deutscher Politikwissenschaftler
 Susanne Hagemann (* 1961), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Theodor Hagemann (1761–1827), deutscher Jurist
 Theophilus Andreas Hagemann (1661–1742), deutscher Theologe und Superintendent in Hann. Münden
 Walter Hagemann (1900–1964), deutscher Zeitungswissenschaftler und Politiker (Zentrum, CSU, Ost-CDU)
 Werner Hagemann (1881–1960), deutscher Ministerialbeamter

 Wolf Hagemann (1898–1983), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch 
 Hagmann
 Hagaman

Weblinks 
 Hagemann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname